Okręty US Navy o nazwie USS  "Turkey":

 Pierwszy "Turkey" (AM-13) był trałowcem typu Lapwing, który był w służbie w latach 1918-1945.
 Drugi "Turkey" (AMS-56) był trałowcem typu YMS-135, który był w służbie w 1944-1946.

Turkey